Alleys ist die Bezeichnung:
 eines Flusses im US-Bundesstaat Virginia, siehe Alleys Creek
 eines Kaps im US-Bundesstaat Maine, siehe Alleys Point

Siehe auch:
 Alley